Vostok is Russisch voor 'oost'. De naam kan onder andere slaan op:
Vostok (motorfiets), een Russisch historisch motorfietsmerk
Vostok (raket), een Russische raket (afgeleide van de R-7-raket)
Vostok (eiland), een Kiribatisch eiland
Vostok Airlines, een Russische luchtvaartmaatschappij 
Vostokprogramma, het eerste programma van de Sovjet-Unie voor bemande ruimtevaart
Vostokstation, het Russische onderzoekscentrum gevestigd op het continent Antarctica
Vostokmeer, een meer dat zich onder een 4 km dikke ijskap in Antarctica bevindt, onder het Vostokstation
Vostok (olieveld), een groot olieveld ontdekt op het schiereiland Tajmyr, nog te ontwikkelen